Алексін — термін, що має такі значення:
 Алексін — місто в Росії, у Тульській області.
 Алексін (філософ) — філософ-логік IV століття до н. е.

Прізвище 

Але́ксін () — російське прізвище, утворене від Алекса, народної форми імен Александр, Алексей.
 Алексін Анатолій Георгійович (1924—2017) — російський прозаїк, драматург.
 Алексін Андрій Володимирович ( 1968) — лідер гурту «Алексін».
 Алексін Микола Миколайович (1877—після 1943) — полковник Армії Української Народної Республіки.

Див. також 
 Олексін